

Geografia 
Miejscowości w Kanadzie:
 Frontier – miejscowość w Saskatchewan
 Frontier No. 19 – miejscowość w Saskatchewan

Miejscowości w USA:
 Frontier – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Frontier – obszar niemunicypalny w stanie Wyoming, w hrabstwie Lincoln

Gminy w USA:
 Frontier (ang. Frontier Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Charles

Hrabstwo w USA:
 hrabstwo Frontier (ang. Frontier County) – w stanie Nebraska

Przedsiębiorstwa 
 Frontier Airlines – amerykańskie linie lotnicze
 Frontier Airlines (1950–1986) – dawne linie lotnicze
 Frontier Communications – przedsiębiorstwo telekomunikacyjne
 Frontier West Virginia
 Frontier Developments – brytyjski producent gier komputerowych
 Frontier Flying Service – amerykańskie linie lotnicze
 Frontier Records – wytwórnia płytowa

Film 
 Frontier – serial telewizyjny z 1955
 Frontier – serial telewizyjny z 1968
 Frontier – miniserial z 1997
 Digimon Frontier – serial anime
 Frontier –  serial telewizyjny platformy Netflix

Gry komputerowe 
 Frontier: Elite II
 Frontier: First Encounters – sequel Frontier: Elite II

Technika 
 SS Frontier – nazwa kilku statków parowych
 Nissan Frontier – inna nazwa dla modelu Nissana Navara